Vivre et laisser mourir (), roman d'espionnage de Ian Fleming publié en 1954 mettant en scène James Bond ;
 Vivre et laisser mourir (), film de Guy Hamilton sorti en 1973, avec Roger Moore dans le rôle de James Bond, basé sur le roman de 1954 ;
  (), bande originale du film de 1973 composée par George Martin ;
 , chanson de Paul McCartney figurant dans cette bande originale ;
 , jeu vidéo sorti en 1988, librement inspiré du film de 1973 ;
 Vivre et laisser mourir ou la Fin tragique de Marcel Duchamp, ensemble de huit tableaux signés collectivement par les peintres Gilles Aillaud, Eduardo Arroyo et Antonio Recalcati, réalisé en 1965 ;
 Live and Let Die, chanson sortie en 1991 du groupe de rock Guns N' Roses.
 , dernier album du duo de hip-hop Kool G Rap & DJ Polo sorti en 1992.